Hästberg kan syfta på:

 Tuna-Hästberg – en småort i Borlänge kommun
 Hästberg, Falun – en stadsdel i Falun
 Hästberg, Ljusdals kommun – en by i Järvsö socken i Ljusdals kommun
 Hästberg, Leksands socken – en by i Leksands socken
 Grangärdes-Hästberg - en by i Ludvika kommun.